El acrónimo MLS puede tener diferentes significados:

Microwave Landing System (Sistema de aterrizaje por microondas);
Major League Soccer, Liga mayor de fútbol de los Estados Unidos y Canadá;
MetLife Stadium, estadio en Nueva York, Estados Unidos;
Multiple Listing Service, bolsa inmobiliaria;
Movimiento de Liberación de Sudán.